Diese Liste der Länderspiele der ungarischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der ungarischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Einige Spiele werden nur vom ungarischen Verband MLSZ oder anderen nationalen Verbänden bzw. der RSSSF gelistet. Insbesondere die Spiele bei den Olympischen Spielen werden unterschiedlich gewertet. Während die FIFA noch das Spiel 1936 im Gegensatz zum MLSZ berücksichtigt, werden vom MLSZ die Spiele 1952 und 1972 sowie die Qualifikationsspiele für 1976 teilweise berücksichtigt, aber nicht die Spiele 1960, 1964 und 1968, von denen wiederum einige von den Gegnern berücksichtigt werden, die dort mit ihren A-Nationalmannschaften antraten.

Legende 

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 Nr.(M) = Nummer nach der Statistik des ungarischen Verbandes MLSZ
 Nr.(F) = Nummer nach der Statistik der FIFA
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

Liste der Länderspiele 
Direkt zu Jahr: 1902 – 1910 – 1920 – 1930 – 1940 – 1950 – 1960 – 1970 – 1980 – 1990 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Spielstädte

Länderspielbilanzen 
Ungarn war erster Länderspielgegner für Böhmen (inoffiziell 1903 und offiziell 1906), die DDR (1952, inoff.), Österreich (1902, erstes Spiel Ungarns), Montenegro (2007, inoff.), Polen (1921) und die Ukraine (1992) und spielte als bisher einzige europäische Mannschaft gegen Antigua und Barbuda (2005) sowie als erste europäische Mannschaft gegen Niederländisch-Indien/Indonesien (WM 1938) und Neuseeland (1982). Ungarn gehört zu den nur drei Ländern, die gegen Rekordweltmeister Brasilien eine positive Bilanz haben. Neben Ungarn sind das noch die Niederlande und Norwegen.

Zehn Mannschaften mussten ihre höchsten Niederlagen gegen Ungarn hinnehmen: Albanien (0:12, einer der drei höchsten Siege Ungarns), El Salvador (1:10, höchste Niederlage bei einer WM der Männer), England (1:7), Griechenland (1:11), Italien (1:7), Marokko (0:6/OS 1964 – von MLSZ und FIFA nicht gezählt), Rumänien (0:9), die Schweiz (0:9), die Tschechoslowakei (3:8 und 2× 0:5) und Tunesien (1:10 – von MLSZ und FIFA nicht gezählt). Die böhmische Fußballnationalmannschaft ist die einzige Mannschaft, die ihren höchsten Sieg (5:3) gegen Ungarn erzielte.

Weblinks 
 Homepage des ungarischen Fußballverbandes (MLSZ)
 FIFA Spiele und Ergebnisse Ungarns

Einzelnachweise 

Ungarn
!Landerspiele